Holabird:
 William Holabird (1854 - 1923) architecte américain 
 Holabird and Root cabinet d'architectes américain fondé en 1880
 Fort Holabird, base de l’armée américaine à Baltimore dans le Maryland